O nome Wukong, que se refere a Sun Wukong, uma personagem na épica chinesa, foi usado para dar nome a dois ciclones tropicais no Oceano Pacífico noroeste:
 Tufão Wukong (2000) - tufão com intensidade equivalente a um furacão de categoria 2 que afetou Hainan, na República Popular da China, e o Vietnã.
 Tempestade tropical Wukong (2006) - tempestade tropical que afetou o Japão e a Península da Coreia, causando pelo menos 2 fatalidades.

Desambiguação